Bartholomäus Khöll (1614-1664) – scultore austriaco
 David Khöll (1652-1683) – scultore austriaco
 Michael Khöll (1660-1713) – scultore austriaco

Pagine correlate 
Coll
KOL
Koll
Köll